Пшеха (устар. Пчега, Пшик; ) — река в Краснодарском крае и Республике Адыгее, левый приток Белой (бассейн Кубани). Длина реки — 139 км, площадь водосборного бассейна — 2090 км².

Берёт начало в Адыгее между вершинами Фишт и Пшехо-Су. Впадает в Белую (приток Кубани) недалеко от города Белореченск. Главный приток — Цице (правый).

На Пшехе расположен город Апшеронск. По мнению Твёрдого и Ковешникова, название может происходить от  — «князь» и  — нести; либо  — «копьё» (то есть «несущая копья»). в абадзехском диалекте  означает «сумерки».  — «песок».

Крупнейшие притоки 
 Абазинка (15 км) п
 Дунайка п
 Туха (нижний приток Пшехи) л
 Орлов Ерик п
 Туха (верхний приток Пшехи) (70 км), л
 Матузка (81 км), п
 Цица (84 км), п
 Режет (104 км) п
 Маратуки (121 км), л
 Хахопсе (115 км), л
 Тугупс (121 км), л
 Пшехашха (130 км), л
 Первый Шумик, п
 Второй Шумик, п

Примечания

Литература

Ссылки 
 

Притоки Белой (притока Кубани)
Реки Адыгеи
Реки Краснодарского края